Claudius Pulcher ist der Name folgender Personen: